

Patronyme 

 Franz von Epp (1868-1946), officier de l'armée impériale allemande.
 Herb Epp (1934-2013), homme politique canadien de l'Ontario.
 Ken Epp (1939-2022), homme politique canadien de l'Alberta.
 Rudolf Epp (1834-1910), peintre réaliste badois.
 Susanna S. Epp (née en 1943), auteure, mathématicienne et professeure américaine.

Sigle 

EPP peut signifier :

En informatique 

 Enhanced Parallel Port, un port parallèle bidirectionnel prévu par le standard IEEE 1284 ;
 Extensible Provisioning Protocol, un protocole de communication sur Internet habituellement utilisé entre les registres et les registrars ;
 Epson Print Performance, un système Epson de gestion professionnelle des impressions ;
 Endpoint protection platform, une plateforme de protection et de détection d’attaque informatique sur un poste client ;

En biologie 

 extrait de pépin de pamplemousse ;
 effet de premier passage hépatique ;
 électrophorèse des protéines plasmatiques, une migration de sérum sur un gel d'agarose ;
  (en français, paternité hors-couple), le fait que, dans les espèces formant des couples sociaux, l'un des deux membres du couple ait un descendant avec un individu autre que son partenaire ;

En physique 

 énergie potentielle de pesanteur, l'énergie que possède un corps du fait de sa position dans un champ de pesanteur ;
 élastique parfaitement-plastique, en résistance des matériaux, un modèle d'écrouissage ;

Autres 

 Ejército Paraguayo del Pueblo (en français, Armée du peuple paraguayen), un groupe de guérilla actif à partir de 2008 au Paraguay ;
 École de psychologues praticiens, un établissement privé d'enseignement supérieur rattaché à l’Institut catholique de Paris ;
 , une mousse de polypropylène expansé, utilisée en aéromodélisme ;
 European People's Party (en français, Parti populaire européen), un parti politique européen ;
  évaluation des pratiques professionnelles , en France, une démarche obligatoire à certaines professions médicales par la loi du  ;
 école primaire publique,  à Madagascar, une école primaire du premier cycle.
 entretien prénatal précoce, 1ère séance de la préparation à la naissance et à la parentalité